

Patronyme 

 Alain Grousset (1956-) écrivain français ;
 Didier Grousset (?-) réalisateur français ;
 Frédéric Grousset (1843-1897), homme politique français ;
 Jean-Paul Grousset (?-) journaliste français ;
 Louis-Xavier-René Grousset, également appelé René Grousset ( à Paris - 1885), historien et poète français ;
 Maxime Grousset (né en 1999), nageur français ;
 Paschal Grousset (1844-1909) journaliste, homme politique et écrivain français ;
 René Grousset (1885-1952), historien français, fils de Louis-Xavier-René Grousset.

Notes et références